Le championnat d'Italie de water-polo féminin,
 le championnat d'Italie de water-polo masculin.

Voir aussi 
 
 Water-polo en Italie.